Grand Prix de Fourmies 2022 – 89. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix de Fourmies, która odbyła się 11 września 2022 na trasie o długości ponad 197 kilometrów biegnącej wokół miejscowości Fourmies. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Francji
2022 we Francji